Герб Республики Ингушетия () является официальным государственным символом Республики Ингушетия наряду с государственным флагом и государственным гимном Ингушетии. Утверждён Народным Собранием Республики Ингушетия 26 августа 1994 года. Зарегистрирован под № 106 в Геральдическом регистре РФ.

Описание 
Государственный герб Республики Ингушетия представляет собой круг, в центре которого изображён орёл с распростёртыми крыльями, — символ благородства и мужества, мудрости и верности.
В центре герба по вертикальной оси на фоне Кавказских гор расположена ингушская боевая башня, символизирующая древнюю и молодую Ингушетию.
В левой стороне от башни изображена Столовая гора («Маьт лоам»), в правой — гора Казбек («Башлоам»).
Над горами и башней изображен полукруг Солнца, находящегося в зените, от которого исходят вниз семь прямых лучей.
В нижней части малого круга изображен солярный знак, символизирующий вечное движение Солнца и Земли, взаимосвязь и бесконечность всего сущего. Дугообразные лучи солярного знака повернуты против движения часовой стрелки.
Между большим и малым кругами надпись: вверху — «Республика Ингушетия», внизу — «Гӏалгӏай Мохк».

Толкование цветов 
Государственный герб Республики Ингушетия исполняется в пяти цветах: белом, голубом, зеленом, красном и золотисто-жёлтом.
 Белый цвет символизирует чистоту помыслов и действий, характерных ингушскому народу;
 голубой цвет — символ неба, космоса;
 зелёный цвет олицетворяет природу, изобилие и плодородие земли Ингушетии, а также — это символ ислама;
 красный цвет — это символ многовековой борьбы ингушского народа за выживание;
 жёлтый цвет — цвет Солнца, дарующего жизнь человеку и природе.

Автор герба — художник Р. А. Эльдиев.

См. также 
 Флаг Ингушетии
 Гимн Ингушетии
 Гербы районов Ингушетии

Ссылки 
 «Закон Республики Ингушетия о государственном гербе Республики Ингушетия» 
 

Гербы Ингушетии
Гербы с изображением орла
Гербы с изображением солнца